Валерий Константинович Маслов (род. 21 января 1941 года в Архангельске) — советский и российский учёный-метролог, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Окончил Ростовский-на-Дону машиностроительный институт (1963), по специальности «Приборы точной механики». Аспирантуру Института проблем передачи информации АН СССР (1972). Доктор технических наук (1987) по теме «Томографические методы измерения параметров волновых полей». Профессор (1992) — «Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях». Действительный член Метрологической Академии РФ (1992).

Старший инженер, ведущий конструктор, начальник сектора (1972—1977); начальник Научно-технического Отделения гидроакустики ВНИИФТРИ (1977—1980); начальник отдела (1980—1985); начальник Отделения (1986—1987); заместитель начальника по научной работе ГМЦГИ ВНИИФТРИ (1989—1995); начальник лаборатории (1995—2005), главный научный сотрудник (с 2005 года по настоящее время).

Основные работы в области измерений параметров гидроакустических и гидрофизических волновых полей, моделирования интеллектуальных компьютерных измерительных систем, томографии и распознавания образов, создания эталонной базы страны нового поколения, помехоустойчивых методов и средств гидроакустических измерений. Основал научную школу гидроакустиков-метрологов по созданию методов нового научного направления в области высокоточных измерений параметров пространственно-частотной структуры гидроакустических гидрофизических полей, основанных на фундаментальном принципе томографии.

Является заместителем председателя Координационного научно-технического совета Госстандарта РФ по проблеме обеспечения единства и достоверности гидроакустических измерений в стране, членом Совета по гидроакустике при президиуме РАН, членом межведомственного экспертного Совета РАН, судостроительной промышленности, Военно-Морского Флота и Госстандарта по одной из важных оборонных проблем.

Основал научную школу гидроакустиков-метрологов по созданию методов нового научного направления в области высокоточных измерений параметров пространственно-частотной структуры гидроакустических и гидрофизических полей, основанных на фундаментальном принципе томографии.

Автор более 230 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях, 127 изобретений. Монографий: «Опознавание образов» (Москва, «Наука», 1971); «Современные методы анализа и обработки информации в физико-технических измерениях характеристик структуры объектов, сред, полей» (в книге «Современные метрологические проблемы физико-технических измерений», Москва, «Стандарты», 1988); «Mathematical models and algorithms of tomographic synthesis of wave fields and inhomogeneous media» (Mathematical monographs. Volume 81, N-Y, 1990), «Современные технологии анализа и обработки информации в физико-технических измерениях, Менделеево, (2010)».

Награждён медалью «За заслуги в стандартизации» (№ 20034. 1980 г.). Имеет почётное звание «Заслуженный метролог Российской Федерации» (18 июня 2001 г., З№ 13498), медалью «300 лет Российскому Флоту» (А № 0965797, 1996 г.), медалью «Столетие подводных сил России» (№ 2, 2005 г.), медалью «75 лет Северному флоту»(30.12.2007 г.), грамотой за большой вклад в развитие Военно-Морского Флота и высокие достижения в труде (2005 г.).

Библиография 
 Бухштабер В. М., Маслов В. К.. Математические модели и алгоритмы томосинтеза волновых полей и неоднородных сред. — Вопросы кибернетики. Математические проблемы томографии. Пол ред. И. М. Гельфанда и С. Г. Гиндикина. М., 1990, с.7-56.
 Маслов В. К., Трохан А. М. Томографические методы измерения структуры неоднородных сред, волновых полей и многомерных данных. — Измерительная техника, 1983, № 9, с.30-33.
 Маслов В. К. Измерение параметров волновых полей методами кинематической томографии. -Томографические методы в физико-технических измерениях. М., 1990, с.56-85.
 Васильев С. С., Маслов В. К., Цыганков С. Г. Метод «неподвижной точки» при измерении маргинальных пространственно-частотных спектров. — Измерительная техника, 1985, № 8, с.19-22.
 Buchstaber V.M. and Maslov V.K. Mathematical models algorithms of tomographic synthesis of wave fields and inhomogeneons media. — Mathematical monographs. Volume 81, 1990, N-Y., pp. 226—267.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К., Пивоваров В. А. Применение алгоритмических методов в обратной задаче излучения при «блуждающем» сканировании. — Исследование в области радиотехнических измерений. Сборник научных трудов ВНИИФТРИ. М., 1985, с.130-145.
 Маслов В. К. Современные методы анализа и обработки информации в физико-технических измерениях характеристик структуры объектов, сред, полей. — Современные метрологические проблемы физико-технических измерений. Под ред. В. К. Коробова. М., Изд-во стандартов, 1988, с.254-316.
 Васильев С. С., Маслов В. К., Смирнов В. А. Реконструкция пространственной структуры волновых полей методом динамических синхронных измерений с опорными сигналами. / Измерения в гидродинамике и геофизической акустике. Сборник научных трудов. М., 1984, с.54-64.
 Маслов В. К., Смирнов В. А. Реконструкция маргинальных пространственно-частотных спектров волновых полей методом дифракционной томографии. / Измерительная техника, № 8, 1985, с.17-23.
 Маслов В. К. Измерения параметров тонкой структуры нестационарных процессов и полей. — Измерительная техника, № 4, 1991, с.37-40.
 Маслов В. К. Функции неопределённости в томографии волновых полей. — Методы томографии в физико-технических измерениях. Сб.научн.тр. НПО «ВНИИФТРИ», М., 1988, с.22-47.
 Маслов В. К., Фейзханов У. Ф. Моделирование составных алгоритмов измерения и оценки параметров «тонкой» структуры нестационарных процессов. — Метрология геофизических измерений. Сб.научн.тр. НПО «ВНИИФТРИ», М., 1989, с.80-88.
 Маслов В. К., Фейзханов У. Ф. Моделирование алгоритмов оценки кинематических параметров нестационарных процессов в гидрофизических исследованиях. — Гидрофизические измерения. Сб.научн.тр. НПО «ВНИИФТРИ», М., 1989, с.107-116.
 Маслов В. К., Торопов В. Н., Фейзханов У. Ф. Время-частотные распределения нестационарных гидроакустических сигналов. — Проблемы измерения параметров гидроакустических, гидрофизических полей и обработки информации. Сб.научн.тр. НПО «ВНИИФТРИ», М., 1992, с.3-43.
 Маслов В. К., Торопов В. Н., Фейзханов У. Ф. Частотно-временные представления нестационарных сигналов в гидрофизических исследованиях. — Метрологические проблемы гидрофизических и гидроакустических измерений. Сб.научн.тр. НПО «ВНИИФТРИ», М., 1990, с.106-122.
 Маслов В. К., Торопов В. Н., Фейзханов У. Ф. Время-частотные распределения нестационарных гидрофизических процессов и полей. / М., «Измерительная техника», № 1, 1994,с.30-37.
 Маслов В. К., Теверовский В. И., Трохан А. М. Реконструкция волновых полей по их голографическим проекциям. — Проблемы метрологии информационно-измеритель-ных систем в области физико-технических измерений. Сб.науч.тр. НПО «ВНИИФТРИ», М., 1982, с.11-26.
 Маслов В. К. Возможность получения сверхразрешения при восстановлении изображений в акустической томографии. — Метрология биомедицинских исследований. Сб.науч.тр. НПО «ВНИИФТРИ», М., 1983, с.85-94.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Факторный анализ и экстремальные задачи на многообразиях Грассмана. / В кн.: Математические методы решения экономических задач, № 7. — М., Наука, 1977, с.85-102.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Задачи прикладной статистики как экстремальные задачи на нестандартных областях. / В кн.: Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа. — М., Наука, 1980, с. 382—395.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Томографические методы анализа многомерных данных. / В кн.: Вероятность, статистика, экономика. — М., Наука, 1985, с. 108—116.
 Маслов В. К. Исследование непараметрических методов поиска признаков и построения решающих правил в задачах распознавания образов. / Москва, ИППИ АН СССР, 1973, с.317.
 Маслов В. К. Докторская диссертация. / НПО «ВНИИФТРИ», М., 1987.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Факторный анализ на многообразиях и проблема выделения признаков в распознавании образов. /Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, 1975, № 6, с. 194—201.
 Маслов В.К, Теверовский Г. В. Алгоритм подавления импульсных помех. //Акустические измерения. Методы и средства: 4 Сессия Российского Акустического Общества — М. — 1995, с. 142—143.
 Беляев В. С., Маслов В. К., Новиков В. В., Торопов В. Н. Применение время-частотных распределений для оценки параметров движения источника тональных сигналов. М., «Измерительная техника», № 3, 1997, с. 48-52.
 Беляев В. С., Кистович А. В., Кистович Ю. В., Маслов В. К. Линейно-сдвиговый алгоритм выделения нестационарного сигнала на фоне стационарной помехи. М., «Измерительная техника», № 3, 1997, с. 45-47.
 Маслов В. К., Фейзханов У. Ф., Цыганков С. Г. О некоторых алгоритмах метода обратных проекций во временной области. /Гидрофизические измерения. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1986, с. 59-70.
 Бухштабер В. М., Маркин В. Г., Маслов В. К., Трохан А. М. Параллельные алгоритмы решения трехмерной задачи акустической томографии океана. / Гидрофизические измерения. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1986, с. 125—137.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К., Некрасов В. Н., Николаев А. В., Трохан А. М. Геотомография как инструмент мониторинга Земли. / Томографические методы в физико-технических измерениях. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1990, с. 7-55.
 Бухштабер В.М, Маслов В. К., Трохан А. М. О методе акустической томографии океана. / Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана. Том 20, № 7. М., — 1984, с. 630—639.
 Бухштабер В.М, Маслов В. К., Трохан А. М. О методе реконструкции пространственной структуры неоднородных сред. / Доклады АН СССР. Том 272, № 2. М.,- 1983, с. 331—334.
 Бухштабер В.М, Маслов В. К. Векторная оптимизация в СОИИ. / Измерительная техника. № 5.М.,- 1977, с. 46-49.
 Маслов В. К., Розенберг А. В. Градуировка приемных измерительных гидроакустических антенн в натурных условиях с использованием калиброванного излучателя. / Проблемы измерения параметров гидроакустических, гидрофизических полей и обработки информации. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1992, с. 151—167.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Томосинтез волновых полей и неоднородных сред. (Теория дифракционной томографии). / Томографические методы в физико-технических измерениях. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1985, с. 7-33.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Об алгоритмах решения задач дифракционной томографии. / Томографические методы в физико-технических измерениях. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1985, с. 34-51.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К., Маркин В. Г., Трохан А. М. Акустический томосинтез неоднородных сред. / Измерения в гидроаэродинамике и геофизической акустике. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1984, с. 5-33.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Модели и алгоритмы автоматической классификации многомерных данных (теория кластер-анализа). / Проблемы метрологии информационно-измерительных систем в области физико-технических измерений. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1982, с. 40-48.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Теоремы о проекциях и сечениях в эмиссионной и трансэмиссионной томографии волновых полей и неоднородных сред. / Методы томографии в физико-технических измерениях. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1988, с. 6-21.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Томографические методы анализа данных. / Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции. Тезисы 1 под ред. акад. Ю. В. Прохорова, С. А. Айвазяна. М., — 1985, с. 31-42.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К., Маркин В. Г. Обратные задачи прикладной статистики и томографии. / 2 Всесоюзная школа-семинар «Программно-алгоритмическое обеспечение прикладного многомерного статистического анализа». Тезисы докладов под ред. акад. Ю. В. Прохорова, С. А. Айвазяна. М., 1983, с.26-33.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Математические модели в автоматической классификации. / 2 Всесоюзная школа-семинар «Программно-алгоритмическое обеспечение прикладного многомерного статистического анализа». Тезисы докладов под ред. акад. Ю. В. Прохорова, С. А. Айвазяна. М., 1983, с.190-195.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К., Зеленюк Е. А. Методы анализа и построения алгоритмов автоматической классификации на основе математических моделей. / Прикладная статистика. «Наука», М., — 1983, с. 126—144.
 Маслов В. К. Томографические методы анализа многомерных данных. / 4 Всесоюзная конференция «Проблемы метрологического обеспечения систем обработки измерительной информации» (СОИИ — 4). Тезисы докладов. М., — 1982, с. 12-15.
 Маслов В. К., Теверовский В. И. Голографические методы обработки информации при измерении параметров волновых полей. / 4 Всесоюзная конференция «Проблемы метрологического обеспечения систем обработки измерительной информации» (СОИИ — 4). Тезисы докладов. М., — 1982, с. 114—116.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К., Зеленюк Е. А. Модели и алгоритмы автоматической классификации данных (систематизация и целенаправленное конструирование). / 2 Всесоюзная научно-техническая конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции». Тезисы докладов. Тарту, — 1981, с. 32-44.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К., Зеленюк Е. А. Методы построения алгоритмов эталонного типа в задачах автоматической классификации. Машинные методы обнаружения закономерностей (Вычислительные системы, 88). Сборник трудов под ред. д.т. н. Н. Г. Загоруйко. Новосибирск, АН СССР, Сибирское отделение, Институт математики, — 1981, с. 65-79
 Маслов В. К. Алгоритмические методы поиска информативных признаков при распознавании случайных процессов. / Труды к 5 Всесоюзному симпозиуму «Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей». Ленинград-Вильнюс, — 1972, с. 25-29.
 Маслов В. К., Розенберг Г. А. Цифровые методы выделения спектральных признаков при нестационарном сигнале. / Кибернетическая диагностика механических систем по виброакустическим процессам (материалы Всесоюзного симпозиума, 1972 г.). Каунас, — 1972, с.165-167.
 Маслов В. К., Розенберг Г. А. Алгоритм цифрового спектрального анализа широкополосных случайных процессов. / Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей. ВНИИЭП, Л., — 1970, с.53-57.
 Жирмунская Е. А., Фомичева Г. П., Бухштабер В. М., Маслов В. К., Векслер А. С., Зеленюк Е. А. Применение методов многомерного статистического анализа ЭЭГ для оценки состояния нейродинамики мозга. / Физиология человека, Том 5, № 4. М., «Наука», — 1979, с. 614—623.
 Жирмунская Е. А., Лосев С. В., Маслов В. К. Математический анализ типа и межполушарной асимметрии ЭЭГ. / Физиология человека, Том 4, № 5. М., «Наука». — 1978, с. 791—798.
 Жирмунская Е. А., Гутман С. Р., Маслов В. К., Мезенцев В. В., Устинова Н. С. О распознавании состояний испытуемого по характеристикам его электроэнцефалограммы. / Функциональное значение электрических процессов головного мозга. / М., «Наука». — 1977, с. 274—282.
 Жирмунская Е. А., Маслов В. К. Анализ структуры ЭЭГ методами распознавания образов. / Физиологический журнал СССР, Том LX, № 4. Л., «Наука». — 1974, с. 484—450.
 Жирмунская Е. А., Маслов В. К. Применение ЭВМ для классификации двумерных точечных диаграмм, характеризующих разные типы ЭЭГ человека. / Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. М., «Наука». — 1974, с. 17-20.
 E.A. Zhirmunskaya, Maslov V.K. Some non-standard methods of mathematical analysis of human EEG. / VIIIth International Congress of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. Volume 34 — Number 7. P. 689—731. France, 1973.
 Турбович И. Т., Гитис В. Г., Маслов В. К. Опознание образов. Детерминированно-статистический подход. М., «Наука». — 1971, с.262.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Новые методы факторного анализа в обработке многомерной измерительной информации. / Метрологическое обеспечение измерительно-информационных систем и их компонентов. Труды ВНИИФТРИ, вып. 45(75), М., 1979, с.18-27.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Принцип кинематической томографии волновых полей и неоднородных сред. / 5 Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии. Тезисы докладов под ред. акад. Лаврентьева М. М., член-корр. Николаева А. А., Звенигород, Мос. Обл., 4-6 ноября 1991, НПО «ВНИИФТРИ», М., с. 70-72.
 Маслов В. К., Торопов В.Н, Цыганков С. Г. Проблема повышения разрешающей способности «акустического зрения» измерительных систем./ Проблемы измерения параметров гидроакустических полей и обработки информации. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1999, с. 16-35.
 Маслов В. К., Теверовский В. И., Цыганков С. Г. Амплифазометрический метод измерения характеристик дальнего поля движущегося линейного источника. / Проблемы измерения параметров гидроакустических полей и обработки информации. Сб. научн. трудов «ВНИИФТРИ». М., — 1999, с. 35-47.
 Boukhchtaber V.M., Maslov V.K. Methodes de construction et d’etude des algorithmes de classification.- Optimisation en classification automatique. — E.Diday et collaborateures. Institut National de Recherche en informatique et en automatique. 1982. (p. 117—128).
 Ращупкина З. П., Шехтер А. Б., Крель А. А., Маслов В. К. Общая и местная активность ревматоидного артрита в сопоставлении с морфологическими проявлениями синовита по данным пункционных биопсий. / Терапевтический архив. «Медицина». М., № 6, 1977 с.48-55.
 Ращупкина З. П., Шехтер А. Б., Крель А. А., Маслов В. К., Смоленский В. С. Применение методов распознавания образов при машинном анализе информативности клинико-морфологических характеристик степени активности ревматоидного артрита. / Экспериментально-клинические аспекты репаративных процессов и методы их стимулирования. Сб. научн. трудов 1-го Московского мед. Института им. С. И. Сеченова, М., — 1977, с.124-129.
 Крель А. А., Чичасова Н. В., Каневская М. З., Маслов В. К., Бухштабер В. М., Ломакина Е. Н. Длительное проспективное изучение клинических вариантов ревматоидного артрита с применением многомерного статистического анализа. / Терапевтический архив. «Медицина». М., № 5, 1984 с.68-75.
 Проблемы измерения параметров гидроакустических полей и обработки информации. Сб. научн. трудов ГП «ВНИИФТРИ» под ред. Маслова В. К., М.- 1999.
 Проблемы измерения параметров гидроакустических, гидрофизических полей и обработки информации. Сб. научн. трудов ГП «ВНИИФТРИ» под ред. Маслова В. К., М.- 1992.
 Томографические методы в физико-технических измерениях. Сб. научн. трудов ГП «ВНИИФТРИ» под ред. Маслова В. К., М.- 1990.
 Методы томографии в физико-технических измерениях. Сб. научн. трудов ГП «ВНИИФТРИ» под ред. Маслова В. К., М.- 1988.
 Томографические методы в физико-технических измерениях. Сб. научн. трудов ГП «ВНИИФТРИ» под ред. Маслова В. К., М.- 1985.
 Проблемы метрологии информационно-измерительных систем в области физико-технических измерений. Сб. научн. трудов ГП «ВНИИФТРИ» под ред. Маслова В. К., Трохана А. М., М.- 1982.
 Метрологическое обеспечение измерительно-информационных систем и их компонентов. Сб. научн. трудов ГП «ВНИИФТРИ» под ред. Маслова В. К., М.- 1979.
 Проблемы и методы гидроакустических измерений. Труды, вып.47(139) //ФГУП ВНИИФТРИ научные редакторы д.т. н. В. Н. Некрасов и д.т. н. проф. А. М. Трохан.-М.-2004.-272 с.
 Проблемы измерения параметров гидроакустических полей и обработки информации. Труды, вып. 49(141) // ФГУП ВНИИФТРИ научные редакторы д.т. н. проф. В. К. Маслов и д.т. н. С. Г. Цыганков. -М.-2005.-269 с.
 Теоретические прикладные исследования в области метрологии. Труды, вып. 53(145) // ФГУП ВНИИФТРИ, редактор П. А. Красовский.-М.-2008.-221с.
 Измерения в гидроакустике и акустике. Труды, вып. 57(149). //ФГП «ВНИИФТРИ», редактор П. А. Красовский. М. 2009, с.221.
 Трохан А. М. Гидроакустические измерения во ВНИИФТРИ за 40 лет./Измерительная техника, 1995, № 11, с. 43-48.
 Маслов В. К. Алгоритмические методы поиска информативных признаков при распознавании случайных процессов. / Труды 5-й Всесоюзного симпозиума «Матоды представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей», Ленинград, 1971, с.72-76.
 Маслов В. К. О выборе метрики в задачах классификации случайных процессов и полей. / Материалы 1-й Всесоюзной конференции «Теория и практика измерений статистических (вероятностных) характеристик, ВНИИЭП, Ленинград, 1972, с.35-46.
 Маслов В. К., Трохан А. М., Родин Н. П. Комплексная оценка качества продукции методами распознавания образов. / Измерительная техника, № 4., 1977, с.20-35.
 Белащенко Г. И., Кабуров И. С., Маслов В. К., Трохан А. М. Метрологическое обеспечение гидрофизических измерений. / Измерительная техника № 2, 1980.
 Маслов В. К., Прохода А. С., Пресс А. Р. О возможности диагностики сложных механических систем алгоритмическими методами анализа спектра излучаемого шума. / „Вибротехника“ 4(21), Вильнюс, 1978.
 Маслов В. К. Распознавание образов в теории и технике измерений. / Тезисы докладов 3-й Всесоюзного семинара „Проблемы метрологического обеспечения СОИИ“, М., 1980.
 Маслов В. К. Современные методы анализа и обработки гидрофизической информации. / Тезисы докладов 1-й Всесоюзной конференции „Метрология гидрофизических измерений“ под ред. Христиановича С. А., М., 1980, с. 132—133.
 Бухштабер В. М., Маркин В. Г., Маслов В.К Метод динамического томографирования неоднородных сред. / Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума по вычислительной томографии под ред. акад. М. М. Лаврентьева, СО АН СССР, Новосибирск, 1983, с.42-48.
 Бухштабер В. М., Маркин В. Г. Маслов В. К. Обратные задачи прикладной статистики и томография. / Тезисы докладов 2-й Всесоюзной школы-семинара „Программно-алгоритмическое обеспечения прикладного многомерного статистического анализа“ под ред. акад. Ю. В. Прохорова, С. А. Айвазяна, ЦЭМИ АН СССР, Цахкадзор, М., 1983.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Математические модели в автоматической классификации. / Тезисы докладов 2-й Всесоюзной школы-семинара „Программно-алгоритмическое обеспечения прикладного многомерного статистического анализа“ под ред. акад. Ю. В. Прохорова, С. А. Айвазяна, ЦЭМИ АН СССР, Цахкадзор, М., 1983.
 Бухштабер В. М., Маркин В. Г., Маслов В. К. Оценка точности алгоритмов томосинтеза и оптимизация плана эксперимента. / Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции Проблемы метрологического обеспечения обработки измерительной информации», (СОИИ-5), Суздаль. М., 1984.
 Маслов В. К. Мудрик М. С., Теверовский В. И. Оценка диаграммы направленности сложного линейного излучателя по амплифазометрическим измерениям в ближней зоне. / Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции Проблемы метрологического обеспечения обработки измерительной информации", (СОИИ-5), Суздаль. М., 1984.
 Бухштабер В. М., Маслов В. К., Трохан А. М. Акустический томосинтез гидрофизических неоднородностей и алгебраические методы реконструкции изображений. / В сб. «Методы гидрофизических исследований» под. ред. акад. А. В. Гапонова-Грехова, акад. С. А. Христиановича, АН СССР, ИПФ, г. Горький, 1984, с. 204—228
 Бухштабер В. М., Маслов В. К. Методы решения трехмерных обратных задач дистанционного зондирования океана. — В кн.: Методы гидрофизических исследований под ред. акад. Гапонова-Грехова А. В., акад. Христиановича С. А., Горький, ИПФ, 1987, с. 305—320.
 Левин В. М., Лесуновский В. П., Маслов В. К. Применение методов многомерного статистического анализа в гидрофизической диагностике. Институт математики СО АН СССР. Тезисы 4 всесоюзной школы-семинара по статистической гидрофизике. Научн. ред. Загоруйко Н. Б., Ольшевский В. В., Новосибирск, 1975, с. 91-96.
 Маслов В. К. Интеллектуальные средства измерений. Тезисы докладов конференции ПМГИ-92 «Проблемы метрологии гидрофизических измерений», М., 1992, с. 103—106.
 Маслов В.К, Маркин В. Г. Непараметрические алгоритмы восстановления характеристик полезного сигнала и шума. Измерительная техника, № 10, 2000 г., с.52-57
 Маслов В. К., Теверовский Г. В. Алгоритм подавления импульсных и стационарных помех.//Проблемы развития средств гидроакустических измерений и методов обработки информации: Сб. научн. тр./ГП «ВНИИФТРИ».-М.-2000, с. 49-59
 Бычков В. Б., Курчанов А. Ф., Маслов В. К. Оценивание мощности нестационарного многокомпонентного акустического сигнала методом максимального правдоподобия. Измерительная техника, № 8, 2001 г., с.65-67
 Маслов В. К., Трохан А. М. Метод динамических синхронных измерений параметров гидроакустических полей и обработка информации.//Проблемы и методы гидроакустических измерений: труды, выпуск 47(139)./ФГУП «ВНИИФТРИ».-М.-2004, с. 84-134
 Маслов В. К., Цыганков С. Г. Алгоритм оценки параметров нестационарных сигналов методом «неподвижной» точки.//Проблемы измерения параметров гидроакустических полей и обработки информации: Тр. ВНИИФТРИ. -М . — 2005.-Вып. 49(141).- с.18-76.
 Маслов В. К. Измерение и контроль параметров гидроакустического поля и алгоритм оценки максимальных уровней движущихся источников излучения при некогерентной обработке.//Проблемы измерения параметров гидроакустических полей и обработки информации: Тр. ВНИИФТРИ. -М . — 2005.-Вып. 49(141).- с.77-133.
 Власов Ю. Н.,Маслов В. К., Цыганков С. Г. Волоконно-оптические гидроакустические преобразователи.//Проблемы измерения параметров гидроакустических полей и обработки информации: Тр. ВНИИФТРИ. -М . — 2005.-Вып. 49(141).- с.159-179.
 Маслов В. К. Получение сверхразрешения при измерении координат доминирующего излучения протяженного источника.//Проблемы метрологии гидрофизических измерений ПМГИ-2006: Материалы конференции, М.- 2006, часть 2, с.40 — 58.
 Маслов В. К. Теория двухэлементного акустического интерферометра.//Проблемы метрологии гидрофизических измерений ПМГИ-2006: Материалы конференции, М.- 2006, часть 2, с.107- 120.
 Маслов В. К. Томография апертурного синтеза.//Проблемы метрологии гидрофизических измерений ПМГИ-2006: Материалы конференции, М.- 2006, часть 1, с. 38 — 54.
 Маслов В. К. Анализ разрешающей способности акустического интерферометра.//Проблемы метрологии гидрофизических измерений ПМГИ-2006: Материалы конференции, М.- 2006, с. 194—209.
 Курчанов А. Ф., Маслов В. К. Аналитическое решение задачи измерения мощности шума комбинированным приемником на фоне сосредоточенной и изотропной помех.//Электронный журнал «Техническая акустика», № 27, 2005.
 Курчанов А. Ф., Маслов В. К. Об одном алгоритме комбинированного приёмника акустических сигналов.- Измерительная техника, № 10, 2007, с. 59 — 62.
 Маслов В. К. Томография с использованием апертурного синтеза. Теоретические прикладные исследования в области метрологии. -Труды, вып. 53(145) // ФГУП ВНИИФТРИ редактор П. А. Красовский.-М.-2008, с.72-84.
 Маслов В. К. Траекторно-избирательные методы анализа нестационарных процессов теории акустического интерферометра. -Теоретические прикладные исследования в области метрологии. -Труды, вып. 53(145) // ФГУП ВНИИФТРИ редактор П. А. Красовский.-М.-2008, с.85-99.
 Маслов В. К. Погрешность восстановления профиля интенсивности излучения интерферометра. -Теоретические прикладные исследования в области метрологии. -Труды, вып. 53(145) // ФГУП ВНИИФТРИ редактор П. А. Красовский.-М.-2008, с.100-111.
 Маслов В. К. Алгоритмы оценки кинематических параметров нестационарных процессов. — Измерения в гидроакустике и акустике. -Труды, вып. 57(149) // ФГУП ВНИИФТРИ, редактор П. А. Красовский.-М.-2009, с.214-240.
 Маслов В. К. Моделирование составных алгоритмов измерения и оценки параметров «тонкой» структуры нестационарных процессов. — Измерения в гидроакустике и акустике. — Труды, вып. 57(149) // ФГУП ВНИИФТРИ, редактор П. А. Красовский. -М.-2009, с.241-270.
 Маслов В. К. Современные технологии анализа и обработки информации в физико-технических измерениях. Под редакцией действительного члена Метрологической академии П. А. Красовского. Менделеево, 2010, с.582.
 Маслов В. К. Результаты развития методов анализа гидроакустических поле й. Академик С.А Христнович и ВНИИФТРИ. Менделеево: ФГУП «ВНИИФТРИ» 2011 г. с. 330—347.
 Маслов В. К. НАХОЖДЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПО ВЗВЕШЕННОМУ ДИСКРИМИНАНТНОМУ КРИТЕРИЮ. Метрология Гидроакустических измерений. Материалы Всероссийской научно-технической конференции 25-27 сентября 2012 Менделеево. Том 2. Менделеево ФГУП «ВНИИФТРИ» — 2013. с 165—166.
 Маслов В. К. О критериях оптимальности признаков Метрология Гидроакустических измерений. Материалы Всероссийской научно-технической конференции 25-27 сентября 2012 Менделеево. Том 2. Менделеево ФГУП «ВНИИФТРИ» — 2013. с 168—175.
 Маслов В. К. Метод экстремальных градиентных покрытий признаков Метрология Гидроакустических измерений. Материалы Всероссийской научно-технической конференции 25-27 сентября 2012 Менделеево. Том 2. Менделеево ФГУП «ВНИИФТРИ» — 2013. с 175—180.
 Маслов В. К. Метод Алгоритм построения градиентных покрытий Метрология Гидроакустических измерений. Материалы Всероссийской научно-технической конференции 25-27 сентября 2012 Менделеево. Том 2. Менделеево ФГУП «ВНИИФТРИ» — 2013. с 181—184.

Примечания

Ссылки 
 Изобретатель и рационализатор. 2001. № 5. (http://i-r.ru/show_arhive.php?year=2001&month=5&id=1348)
 Техническая акустика. 2005. № 27. (http://www.ejta.org/ru/kurchanov1)
 Турбович И. Т., Гитис В. Г., Маслов В. К. Опознание образов: Детерминированно-статистический подход. М.: Наука, 1971.
 Маслов В. К. Современные технологии анализа и обработка информации в физико-технических измерениях. Под редакцией Кросовского П. А. Менделеево, 2010, с.582.
 Маслов В. К. Современные методы анализа и обработки информации в физико-технических измерениях характеристик структуры сред, полей.- Современные метрологические проблемы физико¬технических измерений. Под ред. В. К. Коробова. М., из-во стандартов, 1988, с 254—316